Trojany peut désigner en Pologne :

 Trojany, village de la voïvodie de Łódź
 Trojany, village de la voïvodie de Mazovie